Гражданское объединение «Дозор» — общественная организация, действующая в городе Одесса с февраля 2008 года. Филиалы организации открыты в Днепропетровске.

Цели и задачи 
По заявлениям самой организации она объединяет людей разных взглядов — от правых, до левых, тех, которых не устраивает положение русскоязычных на Украине, не устраивает проводимая Украиной идеологическая и гуманитарная политика, а также людей, которые хотели бы видеть Украину и Россию одним государством. Для принятия в члены организации нужно лишь разделять вышеуказанные задачи и быть согласным со следующими направлениями практической работы:
 проведение различных патриотических мероприятий, связанных с историей и русской культурой, пропагандирующих ценности Русского Мира;
 противодействие русофобии;
 уроки патриотического воспитания в школах;
 участие в комиссии в рамках принятой Одесским городским советом программы «Сохранение и развитие русского языка в городе Одессе»;
 информационная пропаганда идей Русского Мира в интернете и за его пределами.

Бывшая тогда координатором объединения Мария Бильчак вошла в первую пятёрку партийного списка партии «Русский блок» на выборах Верховной Рады Украины 28 октября 2012 года. Она шла в Верховную раду Украины под лозунгами «За русский язык как государственный!», «За курс на воссоединение с родными народами России и Белоруссии!», «За федерализицию Украины!».

Некоторые из проведённых акций 

 Дозор неоднократно становился инициатором и участником проведения «Маршей русского единства» в Одессе.
 10 апреля 2009 года, в день 65-й годовщины освобождения Одессы от нацистских оккупантов над Одесским Оперным театром был поднят красный флаг. Акция, по заявлению дозоровцев, должна была «напомнить одесситам и гостям города о героических днях, достойно отпраздновать это событие и поздравить ветеранов Великой Отечественной войны».
 6 июня 2009 года организация восстановила деталь скульптуры памятника Пушкину — стальную трость — предыдущие трости, сделанные из бронзы, а не из стали, неоднократно крались вандалами. Подарок имел пять уровней крепления к скульптуре. С тех пор трость ни разу не пропадала.
 Накануне отмечаемого на Украине 300-летия со дня рождения гетмана Мазепы, чьё изображение напечатано на 10-ти гривневой банкноте, Дозор предложил украинским гражданам отмечать это событие памятными надписями «предатель» (), «иуда», или схожего смысла на гривневом изображении Мазепы.
 В начале 2011 года Дозор принимал участие в конкурсе, организованным городскими властями, по разработке нового герба Одессы. Проект предложенный Дозором, содержавший элементы герба Одессы времён Российской империи — двуглавого орла, был признан комиссией одним из лучших и вошёл в финал конкурса.
 Активисты Дозора приняли участие в возложении венков на Холме Славы во Львове 9 мая 2011 года, которое окончилось стычками и драками с местными представителями националистической партии «Свобода». Кроме возложения венков к подножию памятника советским воинам, погибшим в Великой Отечественной войне, дозоровцы возложили венки к подножию памятника, посвященного русским воинам, погибшим в Первую мировую войну.
 Требование объединения Дозор расторгнуть договор на аренду помещения по адресу улица Пушкинская дом № 19 между собственником (Одесским областным советом) и одесским отделением всеукраинского общества «Просвита», переданное областным властям ещё летом 2010 года, было удовлетворено 12 октября 2011 года — помещение в центре города, за которое «Просвита» платила городу арендную плату в 1 гривну в месяц было освобождено от «Просвиты» при помощи судебных приставов.
 Каждый заранее заявленный визит в Одессу лидеров украинских националистических организаций происходит на фоне пикетов их политических противников, организованных при участии объединения Дозор.

Критика 
Одесское отделение партии «Свобода» распространяло информацию, что тогдашний координатор объединения Мария Бильчак в течение нескольких лет являлась членом «российской террористической организации Красный Блицкриг» и требовало от Генеральной прокуратуре и Службы безопасности Украины «провести расследование и дать правовую оценку так называемым „урокам мужества“, которые общественная организация Дозор проводит в одесских школах». Известно, что в 2009 году по требованию украинских националистических организаций и Андрея Юсова, начальника управления молодёжной и семейной политики Одесского горсовета, Дозор уже проверялся прокуратурой Одесской области на соответствие «ультранационалистическим и профашистским организациям» — в результате проверки соответствия обнаружено не было.

Галерея

См. также 
 Всеукраинская политическая партия «Родина»

Примечания 

Политические организации Украины
Общественные организации Одессы
Русские на Украине
Некоммерческие организации по алфавиту